Верховный исламский совет Ирака (ранее — Верховный Совет исламской революции в Ираке, ВСИРИ) () — шиитское движение в Ираке проиранской ориентации, организованное в 1982 году для борьбы с режимом Саддама Хусейна. Основатель движения —  (1939 — 29.08.2003). В настоящее время главой движения является Аммар аль-Хаким.

Это движение, считавшееся самой большой оппозиционной организацией, заявляло о готовности своими силами ликвидировать режим Саддама Хусейна, лишь при некоторой военной поддержке Соединенных Штатов Америки.

Как заявлял основатель Верховного Совета Мохаммед Бакир Аль-Хаким, партия не намерена была поддерживать временную администрацию, которую собирались сформировать США.

Военное подразделение Верховного Совета — «Организация Бадра» — к 2004 году насчитывало около 10 тысяч боевиков в Иране и Ираке.

Примечания

Ссылки 
 Islamic Supreme Council of Iraq 

Политические партии Ирака